Kawina steht für:

 Kawina (Musik), ein Musikgenre aus Suriname
 Lidija Jewgenjewna Kawina (* 1967), russische Musikerin und Virtuosin